Lim kan syfta på

 Lim – bindemedel i flytande form för sammanfogning av fasta kroppar
 Abborrlim – en limtyp som användes för att limma trä mot trä
 Balsalim – ett lim bestående av celluloid upplöst i aceton
 Epoxilim – ett tvåkomponentlim
 Kontaktlim –  en limtyp där de ytor som ska sammanfogas först förses med ett lager lim som får torka innan sammanläggning
 Segellim – et starkaste kända sättet att sammanfoga segel med är limning
 Smältlim –  lim som är fast i rumstemperatur, och som appliceras med hjälp av en limpistol som hettar upp limmet
 Trälim – en typ av lim som lämpar sig bra för limning av träprodukter
 Varmlim – ett lim som framställs av ben och hudar som fettbefrias och kokas
 Fågellim – olika sorters lim som används vid en viss typ av fågeljakt
 Limtryck – en tryckteknik, tidigare vanlig vid tapettillverkning
 Limträ –  lameller av konstruktionsvirke som limmas samman
 lim – matematisk symbol för gränsvärde

Personer
 Lim (namn) – ett koreanskt efternamn
 Lim (auktor) – auktorsförteckning
 Lim-Johan (1865–1944), en svensk naivi målare, träskulptör och fotograf

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Lim (flod), – biflod till Drina

Centralafrikanska republiken 

 Mbali, även kallad Lim, vattendrag i Ombella-Mpoko,

Filippinerna 

 Roseller Lim – kommun på Mindanao

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar